Дивізіон 2: 1965 — сезон у Дивізіоні 2, що був на той час другою за рівнем клубною лігою у шведському футболі після Аллсвенскан. 

У чемпіонаті взяли участь 46 клубів, розділені на чотири групи. Сезон проходив у два кола, розпочався у квітні й завершився в листопаді 1965 року.

Переможцями змагань у групах стали клуби ГАІС Гетеборг, ІК «Браге» (Бурленге), Грімсос ІФ та «Єфле» ІФ (Євле). 

Право підвищитися в класі та виступати наступного сезону в Аллсвенскан здобули в кваліфікаційному турнірі ГАІС Гетеборг та ІК «Браге» (Бурленге).

Турнірні таблиці

Норрланд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|«Єфле» ІФ (Євле)|| 18 || 12 || 3 || 3 || 36 || 12 || 24 || 27
|- 
| 2 ||style="text-align:left"|Сандвікенс АІК|| 18 || 11 || 3 || 4 || 46 || 28 || 18 || 25
|-
| 3 ||style="text-align:left"|ІФК Гольмсунд|| 18 || 7 || 6 || 5 || 33 || 21 || 12 || 20
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|Ликселе ІФ|| 18 || 9 || 2 || 7 || 39 || 32 || 7 || 20
|-
| 5||style="text-align:left"|ІФК Естерсунд|| 18 || 7 || 3 || 8 || 25 || 26 || -1 || 17
|-
| 6 ||style="text-align:left"|Лулео СК|| 18 || 5 || 7 || 6 || 23 || 26 || -3 || 17
|-
| 7 ||style="text-align:left"|«Брюнес» ІФ (Євле)|| 18 || 7 || 3 || 8 || 31 || 35 || -4 || 17
|-
| 8 ||style="text-align:left"|«Сандокернс» СК (Умео)|| 18 || 7 || 2 || 9 || 32 || 35 || -3 || 16
|- style="background: #deb0b0;"
| 9 ||style="text-align:left"|Шеллефтео АІК|| 18 || 6 || 3 || 9 || 24 || 28 || -4 || 15
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"| «Суннано» СК (Шеллефтео)|| 18 || 1 || 4 || 13 || 16 || 62 || -46 || 6
|}

Свеаланд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|ІК «Браге» (Бурленге)|| 22 || 15 || 5 || 2 || 54 || 23 || 31 || 35
|- 
| 2 ||style="text-align:left"|ІФК Стокгольм|| 22 || 14 || 4 || 4 || 56 || 23 || 33 || 32
|-
| 3 ||style="text-align:left"|ІФК Ескільстуна|| 22 || 12 || 3 || 7 || 48 || 24 || 24 || 27
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|СК «Сіфгелла» (Сефле)|| 22 || 12 || 0 || 10 || 48 || 42 || 6 || 24
|-
| 5 ||style="text-align:left"|Сундбібергс ІК|| 22 || 8 || 7 || 7 || 47 || 41 || 6 || 23
|-
| 6 ||style="text-align:left"|Карлстадс БК|| 22 || 10 || 3 || 9 || 33 || 43 || -10 || 23
|-
| 7 ||style="text-align:left"|Сандвікенс ІФ|| 22 || 8 || 6 || 8 || 42 || 41 || 1 || 22
|-
| 8 ||style="text-align:left"|Вестерос СК|| 22 || 9 || 3 || 10 || 54 || 34 || 20 || 21
|-
| 9 ||style="text-align:left"|Седертельє СК|| 22 || 7 || 4 || 11 || 41 || 53 || -12 || 18
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|«Росунда» ІС (Стокгольм)|| 22 || 6 || 5 || 11 || 28 || 41 || -13 || 17
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style="text-align:left"|ІФ Карлскуга-Буфорс 63|| 22 || 5 || 4 || 13 || 25 || 54 || -29 || 14
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|ІФ «Сильвія» (Норрчепінг)|| 22 || 3 || 2 || 17 || 29 || 86 || -57 || 8
|}

Західний Йоталанд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|ГАІС Гетеборг|| 22 || 16 || 3 || 3 || 52 || 24 || 28 || 35
|- 
| 2 ||style="text-align:left"|Ландскруна БоІС|| 22 || 13 || 6 || 3 || 58 || 28 || 30 || 32
|-
| 3 ||style="text-align:left"|ГІФ «Ніке» (Ломма)|| 22 || 11 || 2 || 9 || 41 || 54 || -13 || 24
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|Гуннарсторпс ІФ|| 22 || 9 || 5 || 8 || 38 || 32 || 6 || 23
|-
| 5||style="text-align:left"|ІФК Мальме|| 22 || 10 || 3 || 9 || 47 || 42 || 5 || 23
|-
| 6 ||style="text-align:left"|ІС «Гальмія» (Гальмстад)|| 22 || 9 || 3 || 10 || 52 || 40 || 12 || 21
|-
| 7 ||style="text-align:left"|ІФК Істад|| 22 || 8 || 4 || 10 || 41 || 44 || -3 || 20
|-
| 8 ||style="text-align:left"|«Редбергслідс» ІК (Гетеборг)|| 22 || 8 || 3 || 11 || 32 || 42 || -10 || 19
|-
| 9 ||style="text-align:left"|Варбергс БоІС|| 22 || 6 || 7 || 9 || 28 || 38 || -10 || 19
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|Гальмстад БК|| 22 || 7 || 4 || 11 || 36 || 39 || -3 || 18
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style="text-align:left"|«Вестра Фрелунда» ІФ (Гетеборг)|| 22 || 7 || 3 || 12 || 40 || 45 || -5 || 17
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|Гетеборг АІК|| 22 || 4 || 5 || 13 || 29 || 66 || -37 || 13
|}

Східний Йоталанд 

|- style="background:#ffecc0"
| 1 ||style="text-align:left"|Грімсос ІФ|| 22 || 13 || 3 || 6 || 40 || 27 || 13 || 29
|- 
| 2 ||style="text-align:left"|«Естерс» ІФ (Векше)|| 22 || 13 || 2 || 7 || 51 || 32 || 19 || 28
|-
| 3 ||style="text-align:left"|Гесслегольмс ІФ|| 22 || 10 || 6 || 6 || 40 || 29 || 11 || 26
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|ІФ СААБ (Лінчепінг)|| 22 || 11 || 3 || 8 || 36 || 25 || 11 || 25
|-
| 5||style="text-align:left"|Брумелла ІФ|| 22 || 9 || 6 || 7 || 45 || 35 || 10 || 24
|-
| 6 ||style="text-align:left"|Кальмар ФФ|| 22 || 10 || 2 || 10 || 49 || 44 || 5 || 22
|-
| 7 ||style="text-align:left"|«Єнчепінг Седра» ІФ (Єнчепінг)|| 22 || 10 || 2 || 10 || 29 || 33 || -4 || 22
|-
| 8 ||style="text-align:left"|Отвідабергс ФФ|| 22 || 9 || 3 || 10 || 52 || 28 || 24 || 21
|-
| 9 ||style="text-align:left"|Гнуше ІФ|| 22 || 8 || 5 || 9 || 36 || 51 || -15 || 21
|- style="background: #deb0b0;"
| 10 ||style="text-align:left"|ІФК Крістіанстад|| 22 || 7 || 6 || 9 || 32 || 38 || -6 || 20
|- style="background: #deb0b0;"
| 11 ||style="text-align:left"| «Гегадальс» ІС (Карлсгамн)|| 22 || 5 || 5 || 12 || 30 || 52 || -22 || 15
|- style="background: #deb0b0;"
| 12 ||style="text-align:left"|ІФК Карлсгамн|| 22 || 3 || 5 || 14 || 35 || 71 || -36 || 11
|}

Плей-оф на підвищення в Аллсвенскан 

|- style="background:#a8dca8"
| 1 ||style="text-align:left"|ГАІС Гетеборг|| 3 || 3 || 0 || 0 || 9 || 3 || 6 || 6
|- style="background:#a8dca8"
| 2 ||style="text-align:left"|ІК «Браге» (Бурленге)|| 3 || 1 || 1 || 1 || 5 || 5 || 0 || 3
|-
| 3 ||style="text-align:left"|Грімсос ІФ|| 3 || 1 || 0 || 2 || 1 || 4 || -3 || 2
|- 
| 4 ||style="text-align:left"|«Єфле» ІФ (Євле)|| 3 || 0 || 1 || 2 || 2 || 5 || -3 || 1
|}

Кваліфікація або пониження

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
1965 у Швеції